ПСР — Партия социалистов-революционеров.
 ПСР — Партия «Справедливая Россия».
 ПСР — Партия справедливости и развития (Турция).
 ПСР — Поисково-спасательные работы — комплекс первоочередных мер, осуществляемых при возникновении ЧС
 ПСР — поисково-спасательные работы (вид спортивного туризма).
 ПСР — твёрдый припой на основе серебра.
 ПСР — советская пневматическая спортивная винтовка производства Ижевского машиностроительного завода.
 ПСР — Производственная система Росатома.
 ПСР — патрон сверлильный резьбовой в маркировке.